Scolecobrotus är ett släkte av skalbaggar. Scolecobrotus ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Scolecobrotus